Лебиус () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Лебиус, Рудольф (1868—1946) — немецкий журналист и политик.
 Лебиус, Эндерли (1867—1921) — немецкий актёр.